Robert Schmitt peut désigner :
 Robert Schmitt (1908-1966), homme politique français ;
 Robert Schmitt (1917-2003), homme politique français ;
 Robert Schmitt (1986-), coureur cycliste luxembourgeois.